Marchant ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Louise Marchant (* 1988), britische Sängerin, siehe Samanda
 Armand Marchant (* 1997), belgischer Skirennläufer

 Henry Marchant (1741–1796), amerikanischer Rechtsanwalt, Richter und Politiker
 Jean Marchant († 1738), französischer Botaniker
 Joe Marchant (* 1996), englischer Rugby-Union-Spieler
 Katy Marchant (* 1993), britische Radsportlerin
 Kenny Marchant (* 1951), US-amerikanischer Politiker
 Lanni Marchant (* 1984), kanadische Langstreckenläuferin
 Neville Marchant (* 1939), australischer Botaniker
 Nicolas Marchant († 1678), französischer Apotheker und Botaniker
 Nigel Marchant (* 1972), britischer Filmproduzent
 Samantha Joanne Marchant (* 1988), britische Sängerin, siehe Samanda
 Spencer Le Marchant (1931–1986), britischer Politiker, Unterhausabgeordneter
 Todd Marchant (* 1973), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Tony Marchant (* 1937), australischer Radsportler

Siehe auch:
 Marchant-Gletscher, ursprünglicher Name des Matataua-Gletschers im ostantarktischen Viktorialand
 Marchand
 Marchent